Гранді (округ, Іллінойс)
 Гранді (округ, Айова)
 Гранді (округ, Міссурі)
 Гранді (округ, Теннессі)